Чистяково — название населённых пунктов:

Россия 
 Чистяково — посёлок в Брянском районе Брянской области.
 Чистяково — посёлок в Братском районе Иркутской области.
 Чистяково — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Чистяково — село в Советском районе Ростовской области.

Украина 
 Чистяково — название города Торез Донецкой области до 1964 года.

См. также 
 Чистяков, Чистякова — фамилия.
 Похожие топонимы: 
 Чистово, 
 Чисти